De  FA Community Shield 2020 (ook bekend als de McDonald's FA Community Shield om sponsorredenen) was de 98e FA Community Shield, een jaarlijkse Engelse voetbalwedstrijd georganiseerd door de Engelse voetbalbond (The Football Association) en werd gespeeld tussen de winnaars van de Premier League en de FA Cup van vorig seizoen. De wedstrijd werd gespeeld op Wembley Stadium op 29 augustus 2020. 

Het Londense Arsenal van coach Mikel Arteta, dat de FA Cup 2019/20 won, versloeg Premier League-titelhouders Liverpool van coach Jürgen Klopp na strafschoppen. Arsenal trok daarin aan het langste eind met 5–4. Rhian Brewster miste uit naam van Liverpool de enige strafschop van de serie. De aanvaller viel aan het einde van de reguliere speeltijd in voor de Nederlander Gini Wijnaldum. 

Virgil van Dijk speelde bij Liverpool de hele wedstrijd centraal in de verdediging, in tegenstelling tot zijn landgenoot Wijnaldum, die in de 92e minuut werd gewisseld.

Bij de wedstrijd waren geen toeschouwers aanwezig ten gevolge van de coronacrisis in het Verenigd Koninkrijk.

Wedstrijd

Zie ook 
 Premier League 2019/20
 Finale FA Cup 2020
 Finale League Cup 2020

FA Community Shield
Sportevenement in Londen
Supercup voetbal in 2020